Саратовская дивизия народного ополчения — соединение народного ополчения города Саратова во время Великой Отечественной войны.

История 
9 июля 1941 года бюро областного комитета ВКП(б) на основании указания Государственного комитета обороны приняло постановление о создании отрядов народного ополчения в городе Саратове и районах области. Саратовский горком партии предложил райкомам ВКП(б) организовать в каждом районе по полку и объединить их в дивизию. Полки назывались по именам районов: Волжский, Кировский, Октябрьский, Сталинский, Фрунзенский. Полки делились на батальоны, роты, взводы и отделения. Из специальных подразделений полкам придавались химический и комендантский взводы, роты связи и разведки, а также санитарная служба.

Командиром дивизии был утверждён начальник военной кафедры Саратовского юридического института им. Д. И. Курского Константин Иванович Рыбалко, его заместителем Захар Семёнович Петров, начальником политотдела — бывший директор Саратовского юридического института им. Д. И. Курского А. И. Федорцов, начальником штаба Кировского полка дивизии — преподаватель Рафаил Анонович Хрулинский-Бурбо.

В феврале 1942 года К. И. Рыбалко на посту командира дивизии сменил начальник военной кафедры Саратовского педагогического института, капитан Григорий Александрович Роговин.

В июле 1942 года дивизия была реорганизована. В неё стали входить три стрелковых и один артиллерийский полк. Из специальных подразделений создали отдельные противотанковый дивизион и мотострелковую разведывательную роту, сапёрный батальон сокращенного состава, роты связи и химической защиты, автороту подвоза, медсанбат и ветеринарный лазарет.

Командирами частей и подразделений утвердили командиров, присланных из резерва Приволжского военного округа. Командиром Саратовской стрелковой дивизии народного ополчения назначен полковник Хафизов Шариф Газизович.

Ополчение выполняло две задачи: во-первых, формировало военные отряды и подразделения, которые в случае опасности городу могли принять на себя его оборону; во-вторых, формирование резерва для действующей армии, боевая подготовка резервистов и отправка их на фронт в действующую армию.

Саратовская дивизия народного ополчения дала фронту более 22 тысяч бойцов.

Занятия с ополченцами проходили без отрыва от производства два раза в неделю: одно — вечером после работы, другое — в воскресный день. Общий объём учебной нагрузки равнялся 28 часам в месяц.

Состав 
Саратовская дивизия народного ополчения входила в состав Приволжского военного округа.

Полки в составе дивизии:
 Волжский полк;
 Кировский полк;
 Сталинский полк;
 Фрунзенский полк;
 Октябрьский полк

С июля 1942 г.:
 Управление;
 Штаб;
 Противотанковый дивизион;
 Мотострелковая разведывательная рота;
 Сапёрный батальон сокращенного состава;
 Рота связи;
 Рота химической защиты;
 Автомобильная рота подвоза;
 Медицинский санитарный батальон;
 Ветеринарный лазарет;
 1-й стрелковый полк;
 2-й стрелковый полк;
 3-й стрелковый полк;
 артиллерийский полк;

Командиры 
 Рыбалко, Константин Иванович, полковник (9 июля 1941 — февраль 1942);
 Роговин, Григорий Александрович, капитан (февраль — июль 1942);
 Хафизов, Шариф Газизович, полковник (июль 1942 — февраль 1943);
 Роговин, Григорий Александрович, майор (февраль 1943 — ноябрь 1943)

Примечания

Литература 
 
 Федорцов А. И. Вставай, страна огромная // Страницы мужества: [Сборник очерков о Героях Советского Союза, кавалерах ордена Славы]. / сост. И. М. Степанов, Н. А. Шевяков, П. А. Волков. — Саратов: Приволж. кн. изд., 1983. — 223 с.
 Федорцов А. И. Запишите меня в ополчение… // Встать в строй: [Сборник]. / сост. Масян В. — Саратов: Приволж. кн. изд., 1980. — 207 с. — (Библиотечка допризывника).

Ссылки 
 Дивизия народного ополчения г. Саратова
 Город Саратов: Как ковалась победа
 СГАП в годы войны
 Информационно-методический сборник для куратора студенческой академической группы (СГУ)(.doc)

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Дивизии народного ополчения СССР во время Великой Отечественной войны
Исчезнувшие организации Саратова
Саратовская юридическая академия